Кавалеры ордена Святого Георгия III класса на букву «И»

Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по спискам Григоровича — Степанова и Судравского; дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не викифицируются.

 Иванов, Иван Дмитриевич, генерал-майор, № 360, 28 января 1814
 Иванов, Николай Иудович, генерал-лейтенант, № 592, 25 февраля 1907
 Ивин, Владимир Петрович, генерал-лейтенант, № 470, 28 ноября 1849
 Игельстрём, Осип Андреевич, бригадир, № 19, 12 сентября 1770
 Иловайский, Алексей Васильевич, генерал-майор, № 283, 25 марта 1813
 Иловайский, Василий Дмитриевич, генерал-майор, № 349, 10 декабря 1813
 Иловайский, Иван Дмитриевич, генерал-майор, № 323, 24 сентября 1813
 Иловайский, Николай Васильевич, генерал-майор, № 164, 5 августа 1807
 Иловайский, Павел Дмитриевич, генерал-майор, № 201, 8 января 1810
 Имеретинский, Александр Константинович, генерал-лейтенант, № 551, 29 ноября 1877
 Инзов, Иван Никитович, генерал-майор, № 290, 2 мая 1813
 Ирман, Владимир Александрович, генерал-майор, № 589, 4 января 1905
 Исаев, Иван Иванович, бригадир, № 114, 26 октября 1794
 Исленьев, Пётр Алексеевич, генерал-майор, № 113, 26 октября 1794
 Истомин, Владимир Иванович, контр-адмирал, № 485, 20 ноября 1854

Литература 

 
 
 
 

И